Ботевград () — община в Болгарии. Входит в состав Софийской области. Население составляет 36 851 человек (на 21.07.05 г.).

Административный центр общины в городе Ботевград. Община Етрополе занимает площадь 506,6 км². Расположена в одноимённой котловине. Община Ботевград граничит с общинами: Правец, Етрополе, Горна-Малина, Елин-Пелин, Своге, Мездра и Роман.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Боженица
 Ботевград
 Врачеш
 Гурково
 Еловдол
 Зелин
 Краево
 Липница
 Литаково
 Новачене
 Радотина
 Рашково
 Скравена
 Трудовец

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Софийской области